Bennetto ist der Familienname folgender Personen:
 Murray Bennetto (* 1963), kanadischer Tennisspieler
 Wilfred Bennetto (1902–1994), britischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Bennett